Cultura – sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare
 TV Cultura – canale televisivo brasiliano
 Cultura – album dei Breed 77 del 2004

Altri progetti